Шугарт () — английская фамилия.

Известные носители:
 Шугарт, Алан (1930—2006) — американский инженер-электронщик.
 Шугарт, Рэндалл (1958—1993) — военнослужащий американского подразделения специального назначения «Дельта».